Esperanto puede designar a:
 El idioma esperanto.
 Doktoro Esperanto, seudónimo de Ludwik Zamenhof, iniciador del citado idioma.
 La revista «Esperanto», principal medio de difusión del idioma esperanto.
 (1421) Esperanto, un asteroide descubierto en 1936 por Yrjö Väisälä.
 Esperanto, banda musical anglo-belga.
 Esperanto, álbum discográfico del compositor japonés Ryūichi Sakamoto.
 Esperanto, seudónimo empleado por Luis Murillo Cuba en su propuesta para el Himno a Chimbote.
 La Isla Esperanto, en la Antártida.
Esperanto, automóvil aparecido en la serie de videojuegos Grand Theft Auto.
Esperanto, novela de Rodrigo Fresán publicada en 1995.